Элен Джонсон-Серлиф (; 29 октября, 1938) — политик и 24-й президент Либерии с 2006 по 2018 год, лауреат Нобелевской премии мира за 2011 год совместно с Тавакуль Карман и Леймой Гбови «за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за права женщин на полноправное участие в построении мира». Она является первой женщиной-президентом африканской страны. За строгий характер и решительность её часто сравнивают с «железной леди».

Биография 
В 1971 получила диплом Master of Public Administration в Гарвардском университете.

В 1972 году Джонсон-Серлиф пригласили работать в правительстве помощником министра финансов Либерии в администрации президента Уильяма Ричарда Толберта, где её обвиняли в краже более 3 миллионов долларов. В 1979—1980 годах она была министром финансов в правительстве Толберта. 

В 1985 была осуждена на десять лет за критику в парламенте военного режима Сэмюэла Доу. Однако вскоре её освободили и изгнали из страны в Найроби (Кения), вернуться же в Либерию она смогла лишь в 1997 году в качестве экономиста Всемирного банка и «Citibank».

Поначалу поддерживая Чарльза Тэйлора в его борьбе против сержанта Сэмюэла Доу, позже Элен Джонсон-Серлиф встала в оппозицию ему на президентских выборах 1997 года. По результатам выборов она набрала всего 10 % голосов, тогда как её оппонент Чарльз Тэйлор — 75 %. Через некоторое время, Чарльз Тэйлор обвинил её в измене, так как Элен развернула активную компанию по дискредитации президента Республики, подготавливая себе плацдарм для выборов 2005 года. С уходом 11 августа 2003 года в отставку Чарльза Тэйлора, Элен Джонсон-Серлиф вернула себе лидерство в Партии единства.

На президентских выборах 2005 года, в первом раунде голосования Элен Джонсон-Серлиф набрала 192 326 голосов, и с этим результатом она была второй по числу собранных голосов избирателей, позади известного футболиста Джорджа Веа. Однако во втором раунде голосования, проходившем 8 ноября, она была признана победителем. Уже 11 ноября государственная комиссия признала победу за Элен Джонсон-Серлиф. 23 ноября 2005 года, после подсчёта всех голосов было установлено, что Элен победила большинством более чем в 20 % голосов. Местными и независимыми зарубежными наблюдателями не было выявлено никаких серьёзных замечаний. На её инаугурации 16 января 2006 года присутствовали госсекретарь США Кондолиза Райс и первая леди США Лора Буш.

Вице-президентом в правительстве Джонсон-Серлиф был Джозеф Бокай.

На президентских выборах в 2011 году она была переизбрана, получив более 90 % голосов.

У Элен Джонсон-Серлиф четыре сына и шесть внуков, некоторые из которых живут в Атланте, Джорджия.

Даты 
 1972—1973: помощник министра финансов Либерии.
 1979—1980: министр финансов Либерии.
 1982—1985: вице-президент африканского регионального отделения банка «Citibank» в Найроби.
 1986—1992: вице-президент и член исполнительного комитета банка «Equator» в Вашингтоне.
 1992—1997: член правления регионального африканского бюро развития ООН.
 1997: лидер партии единства; кандидат в президенты.
 2004—2005: председатель комиссии «порядок во власти» (Либерия).
 2005: лидер партии единства; кандидат в президенты.
 2006: президент Либерии.

Джонсон-Серлиф сейчас также является:
 основателем «Международной организации за участие женщин в политическом управлении» (International Institute for Women in Political Leadership);
 членом консультативного совета «Modern Africa Growth and Investment Company»;
 членом финансового комитета «Modern Africa Fund Managers»;
 президент «Liberian Bank for Development and Investment»;
 президент инвестиционной компании «Kormah Development and Investment Corporation»;
 старший представитель банка «World Bank» по выдаче ссуды;
 вице-президентом «Citibank».

Публикации 
 From Disaster to Development (1991) («От катастрофы к развитию»).
 The Outlook for Commercial Bank Lending to Sub-Saharan Africa (1992) («Перспективы кредитования Центральной Африки»).

Награды 
 Награда Рузвельта 1988 за свободу слова (1988 Franklin Delano Roosevelt Freedom of Speech Award).
 Награда Ральфа Бунше за продвижение международных отношений (Ralph Bunche International Leadership Award).
 Кавалер Африканской Звезды за освобождение Либерии (Grand Commander Star of Africa Redemption of Liberia).
 Кавалер Ордена Того (Commander of the Order of Togo).
 Нобелевская премия мира (2011).
 Цепь Ордена Заслуг pro Merito Melitensi (2014, Мальтийский орден).

Образование 
 Бухгалтерское дело. Бизнес школа Медисона. (Медисон, Висконсин) (начало 60-х).
 Государственное управление. Гарвардский университет (1973).

Примечания 

Президенты Либерии
Выпускники Гарвардского университета
Женщины-президенты
Кандидаты в президенты Либерии
Министры финансов Либерии
Политики XXI века
Женщины в войнах
Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из Либерии
Женщины — нобелевские лауреаты
Почётные доктора Джорджтаунского университета
Почётные доктора Брауновского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Миннесотского университета
Почётные доктора Индианского университета